Vișeu –  fiume della Romania
 Vișeu de Sus – città romena del distretto di Maramureș
 Vișeu de Jos – comune romena del distretto di Maramureș